Ołeksandriwka (ukr. Олександрівка) – wieś na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim, w rejonie nowotroickim. Miejscowość liczy 1 163 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie chersońskim
Rejon nowotroicki